Jeptiška může být:

 mniška nebo jeptiška – žena žijící mnišským způsobem života
 jeptiška (architektura) – druh obrazce v kružbě gotického okna
 jeptiška (holub) – označení několika plemen holuba domácího
 Jeptiška (odrůda jablek) – stará německá odrůda jablek (synonyma: 'Železné', 'Roter Eiserapfel')

 Jeptiška (román) – antiklerikální román francouzského spisovatele Denise Diderota
 Jeptiška (skalní věž) – skalní věž na levém břehu Labského údolí
 Jeptiška (Dr. House) – pátá epizoda první série televizního seriálu Dr. House